Das Alicante Ferrero Challenger 2021 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Oktober 2021 in Alicante stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 156 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 157 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 156 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Alicante